Такмичење у седмобоју у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2012. у Истанбулу одржано је 9. и 10. марта у Атлетској арени Атакуј.

Титулу освојену у Дохи 2010, није бранио Брајан Клеј из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 8 такмичара из 7 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2012. 
Стање 9. март 2012.

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет најбољих атлетичара године у седмобоју у дворани пре првенства (9. марта 2012), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Квалификациони стандард 
ИААФ је одредио да осам седмобојца позове на такмичење по овом критеријуму: 
 Три најбоље пласирана седмобојца на светским листама за 2011. (на дан 31. децембра 2011), ограничено на максимално једног по земљи
 Три најбоља седмобојца на листи 2012. закључно са 19. фебруаром 2012.
 два седмобојца могу бити позван по дискреционим праву ИААФ.
Позванa могу бити укупно два такмичара из исте земље. Након одбијања или отказивања, позив ће бити упућен следећем  рангираном у истим листама поштујући горенаведене услове.

Сатница такмичења

Резултати

60 метара 
Трка на 60 м је стартовала 9. 3. 2014. у 11:35.,

Скок удаљ 
Такмичење у скоку удаљ почело је 9. 3. 2014. у 12:35.,

Бацање кугле 
Бацање кугле је стартовало 9. 3. 2012. у 17,40.,

Скок увис 
Скок у вис је стартовао 9. 3. 2012. у 18:40 ,

60 метара препоне 
Трка на 60 м препоне је стартовала 10. 3. 2014. у 9:00.,

Скок мотком 
Скок мотком је стартовао 10. 3. 2012. у 10:30.,

1.000 метара 
Трка на 1.000 м је стартовала 10. 3. 2012. у 18:20.,

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2012. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2012.
Седмобој на Светском првенству у атлетици у дворани